Whistler (Canada), een wintersportplaats in de Canadese provincie Brits-Columbia
Whistler (radio), een very low frequency radiogolf die ontstaat door bliksemontladingen
Whistler (televisieserie), Canadese televisieserie uit 2006 
Windows XP (oorspronkelijke codenaam: Windows Whistler)

Personen
James McNeill Whistler, een Amerikaanse kunstschilder, etser, lithograaf en schrijver
James Whistler (Prison Break), een personage uit de Amerikaanse televisieserie Prison Break